Papp Dóra (Szombathely, 1991. január 5. –) válogatott magyar labdarúgó, csatár. Jelenleg az Union Nové Zámky labdarúgója.

Pályafutása

Klubcsapatban
A Viktória csapatában kezdte a labdarúgást. 2006-ban mutatkozott be az élvonalban. A szombathelyi csapattal egyszeres bajnok és kétszeres magyar kupa győztes.

2010-ben az MTK Hungária FC együtteséhez szerződött, ahol 2020-ig játszott.

2020 nyarán a szlovák másodosztályban szereplő Union Nové Zámky játékosa lett.

A válogatottban 
2010 óta 59 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban és egy gólt szerzett.

2020. márciusában részt vett a Alanyában rendezett Török-kupán.

Sikerei, díjai
 Magyar bajnokság
 bajnok: 2008–09, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14
 2.: 2006–07, 2007–08, 2009–10
 Magyar kupa
 győztes: 2008, 2009, 2013, 2014
 döntős: 2011

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
 

1991-ben született személyek
Élő személyek
Szombathelyiek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Viktória FC labdarúgói
Az MTK női labdarúgói